Catalina může znamenat:

jméno
 Catalina (GTA) – postava z počítačové hry GTA
 Catalina Calpe Ibáñez (1855–1936) – španělská řeholnice
 Catalina Castañová (* 1979) – kolumbijská tenistka
 Catalina Larranaga – americká herečka
 Catalina Sandino Moreno (* 1981) – kolumbijská herečka
 María Catalina Irigoyen Echegaray (1848–1918) – španělská řeholnice

jiný význam
 Consolidated PBY Catalina – létající člun z doby druhé světové války
 Santa Catalina – ostrov
 Catalina Sky Survey – projekt NASA hledající potenciálně nebezpečné planetky
 Aféra Catalina – vojenská konfrontace z doby studené války

Rozcestníky - jméno